Corneliuskerk ist der Name folgender Kirchengebäude in den Niederlanden:

 Corneliuskerk (Aalter)
 Sint-Corneliuskerk (Achtmaal)
 Corneliuskerk (Den Hout)
 Corneliuskerk (Heerlerheide)
 Corneliuskerk (Limmen)
 Corneliuskerk (Noordwelle)
 Sint-Corneliuskerk (Wanroij)